Adama Diop (1968-1997), joueuse sénégalaise de basket-ball
  (né en 1981), comédien franco-sénégalais

Références